Amédée Jobin, né à Thann en 1861 et décédé à Paris le , ingénieur-opticien français.
Jean-Thomas Jobin est un humoriste absurde québécois.
François Jobin (Ottawa,  - ) est un réalisateur de télévision et un écrivain québécois.
Gilles Jobin est un chorégraphe suisse né à Lausanne en 1964.
Marcel Jobin est un marcheur athlétique québécois né en 1942 à Parent.
Raoul Jobin est un chanteur classique canadien né le  à Québec et décédé le  à Québec.
Gilles G. Jobin est un pédagogue, collectionneur et blogueur québécois né en 1954 à Buckingham.